

Cinema 
 Compiti a casa (Homework) – film del 1982 diretto da James Beshears
Homework – film del 2004 diretto da Kevin Asher Green

Musica 
Homework – album dei Daft Punk del 1997
Homework – EP di Bass Sultan Hengzt del 2010

Psicologia 
Homework – compito da svolgere a casa assegnato dal terapeuta al paziente